

Високий Яр — село, Бакчарський район, Томська область
 Високий Яр — село, Парабельський район, Томська область